— мангака, работающая в жанре сёдзё. Известна благодаря своей сёдзё-манге Kaikan Phrase, вышедшей в 1997 году.

Синдзё Маю родилась в Нагасаки 26 января 1973 года. Первая манга, по названием , была издана в 1994 году. С тех пор вышло много работ, которые, в большинстве своем, опубликованы в манга-журнале Shoujo Comic (журнал принадлежит издательству Shogakukan). Только две манги изданы в США: Kaikan Phrase и Haou Airen. Произведения Синдзё Маю обычно посвящены романтической любви и содержат сильную сексуальную подоплёку. Иногда работы этой мангаки даже относят к жанру хентай, хотя более правильно будет определить жанр как «этти». И сама мангака часто помечает свои работы буквой H — эйч, этти.

Синдзё Маю любит розы, лилии и амариллисы, а в музыке предпочитает j-rock: YMO, GLAY, Cocco.

Работы

1994 год

1995 год 
 ,

1996—1997 
 
 
  — двухомная сёдзё-манга, опубликованная издательством Shogakukan в 1996 году в Shojo Comic. По сюжету девушку по имени Дзюнна Саотомэ переводят в новую школу для мальчиков. Оказывается, что девочек в эту школу начнут принимать только со следующего года, следовательно, она оказывается единственной девочкой во всей школе. Чтобы избежать сексуальных злоупотреблений со стороны противоположного пола, к ней прикрепляют телохранителя.
 ,  — с 1997 по 2000 год

2000 год 
 , 
 , ()

2001 год 
 
 , «Дьявольский эрос» или 
 ,  или Despotic Lover — до 2004 года

2002 год 
 
 , Zakuro no Mi wo abaite
 ,

2003 
 , Kaikan Phrase Special

2004—2005 
 , 
 
  — до 2006 года (Любовь и слава)
 ,

2006—2007 
 Blaue Rosen
 , «Вместо того, чтобы петь песни, посвяти себя мне!»
 SEX=LOVE² (Секс=Любовь в квадрате)
 
 , Shogakukan Sho-Comi Flower Comics Special

2008-2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Kaikan Phrase